The Virgin Queen (« La reine vierge ») est le surnom de la reine d'Angleterre Élisabeth  (1533–1603). 

C'est également le nom anglais de plusieurs films, téléfilms, séries télévisées et documentaires : 
 The Virgin Queen, film américano-britannique de J. Stuart Blackton, sorti en 1923 ;
 The Virgin Queen, film américain de R. William Neill, sorti en 1928 ;
 The Virgin Queen, film américain de Henry Koster, sorti en 1955 ;
 The Virgin Queen, mini-série britannique réalisée par Coky Giedroyc, diffusée en 2005 ;
 The Virgin Queen's Fatal Affair (2013), documentaire britannique.